Isorno kann folgendes bedeuten:
 Isorno (Fluss), einen Fluss im Onsernonetal, Kanton Tessin, Schweiz
 Isorno (Toce), einen Gebirgsfluss in Piemont, Italien, der wenige km oberhalb von Domodossola in den Toce mündet
 Isorno TI, eine von 2001 bis 2016 existierende politische Gemeinde im Onsernonetal